Peter G. Peterson (1926–2018) – amerykański polityk, sekretarz handlu w gabinecie prezydenta R. Nixona
 Peter J. Peterson (ur. 1953) – kanadyjski polityk, członek Izby Gmin